Katada bezeichnet:
 ein japanisches Kanonenboot: Katada (Schiff)
 ein japanisches Lehen: Katada (Han)